Ebbesen est un patronyme dano-norvégien, dérivé du prénom Ebbe, notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Eskild Ebbesen (né en 1972), rameur danois ;
  (1812–1887), homme politique norvégien ;
  (1847–1929), homme politique norvégien ;
  (née en 1962), femme politique norvégienne ;
 Niels Ebbesen (1308–1340), héros national danois ;
  (1866–1950), botaniste, horticulteur, agronome et explorateur dano-américain ;
 Thomas Ebbesen (né en 1954), physico-chimiste norvégien ;
  (né en 1945), sculpteur et peintre danois.

Notes et références 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien